Михаи́л Прота́сов: 
 Протасов, Михаил Алексеевич (род. 1914) — советский лыжник.
 Протасов, Михаил Дмитриевич (1842 — не ранее 1900) — генерал-майор русской армии.